Seibo est un des noms vernaculaires de l'Erythrina crista-galli, un arbre d'Amérique du Sud.
 El Seibo est une province de la République dominicaine.
 Santa Cruz del Seibo est le chef-lieu de la province d'El Seibo.
 Seibo ou o-seibo est un cadeau japonais survenant en décembre.
 
Homonymie de toponyme